Rafter ist der Familienname folgender Personen:

 Mike Rafter (* 1952), englischer Rugby-Union-Spieler
 Patrick Rafter (* 1972), australischer Tennisspieler